Deze lijst van spelers van het Faeröerse voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal vier interlands achter hun naam hebben staan voor Faeröers voetbalelftal. Vetgedrukte spelers zijn in de laatste twee jaar nog voor de nationale ploeg uitgekomen.

Overzicht
Bijgewerkt tot en met de EK-kwalificatiewedstrijd tegen  (1-3) op 6 september 2011

Faeröers voetbalelftal
Faeröer
Spelers